Wayne County peut faire référence à :
 
 Jayne County, une chanteuse et actrice transsexuelle,